Rio Preto eller Rio Prêto kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Rio Abunã, vattendrag,

Brasilien 

 Rio Jequié, vattendrag, Bahia, 
 Rio Preto (kommun), Minas Gerais, 
 Rio Preto (vattendrag i Brasilien, Amazonas, lat -1,69, long -63,81), 
 Rio Preto (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -13,63, long -48,11), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Amapá), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Amazonas, lat -0,13, long -64,10), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -11,35, long -43,87), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -13,65, long -39,38), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo, lat -18,42, long -39,78), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo, lat -18,67, long -40,92), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo, lat -18,80, long -39,77), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo, lat -21,25, long -41,18), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -18,71, long -50,35), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Maranhão), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -16,96, long -46,20), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -17,87, long -43,18), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Paraná), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -21,68, long -41,50), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,23, long -43,12), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -8,05, long -62,90), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -8,80, long -63,70), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -9,47, long -63,12), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Roraima), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -26,23, long -49,60), 
 Rio Prêto (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -20,13, long -49,63), 
 Rio Prêto do Igapó-Açu, vattendrag, Amazonas, 
 São José do Rio Preto, kommun, São Paulo, 
 São José do Rio Preto, kommunhuvudort, São Paulo, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar